A bükkfavirágúak vagy kupacsos termésűek (Fagales) a valódi kétszikűek rosidae kládjába tartozó növényrend. Nevüket a bükk (Fagus) nemzetségről kapták. Mérsékelt övi erdőalkotó fáink és cserjéink jó része ebbe a rendbe tartozik.

Többnyire egylaki fák és cserjék tartoznak ide, változó állású levelekkel. Virágaik egyivarúak, a virágtakaró leegyszerűsödött vagy teljesen hiányzik. A virágok sűrű virágzatokba (barka, fejecske, füzér) csoportosulnak, többnyire a porzósok dúsabb, lecsüngő, a termősök ritkásabb, felálló barkákat alkotnak. Általában (de nem mindig) a szél porozza őket, ezért a nektáriumok hiányoznak belőlük. Alsó állású magházuk 2-3 termővé összenőtt termőlevelet tartalmaz (cönokarpikus), a maghéj (integumentum) egy- vagy kétrétegű lehet. A pollentömlő a mikropile helyett a köldöki részen (chalaza) hatol a magházba (chalazogámia). Termésük nem felnyíló.

Rendszerezés 
A jelenleg ide sorolt családok a következők:

 Nyírfafélék (Betulaceae) – (Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Ostrya, Ostryopsis)
 Kazuárfafélék (Casuarinaceae) – (Allocasuarina, Casuarina, Ceuthostoma, Gymnostoma)
 Bükkfafélék (Fagaceae) – (Castanea, Castanopsis, Chrysolepis, Colombobalanus, Fagus, Lithocarpus, Notholithocarpus, Quercus)
 Diófafélék (Juglandaceae) – (Alfaroa, Carya, Cyclocarya, Engelhardia, Juglans, Oreomunnea,  Platycarya, Pterocarya, Rhoiptelea)
 Viaszbokorfélék (Myricaceae) – (Canacomyrica, Comptonia, Myrica)
 Délibükkfélék (Nothofagaceae) – (Fuscospora,  Lophozonia, Nothofagus, Trisyngyne)
 Ticodendraceae – (Ticodendron)

Régebbi szövegek, mint a Királyi Botanikus Kertek-féle lista (lásd a külső hivatkozásokat), ami a Cronquist-rendszert követte, csak négy családot soroltak ide (Betulaceae, Corylaceae, Fagaceae, Tichodendraceae; a Corylaceae-t jelenleg a Betulaceae tartalmazza). A többi családot három, a Hamamelididae alosztályba tartozó rendhez sorolták. A Casuarinales rendbe egyetlen család, a Casuarinaceae tartozott, a Juglandales a Juglandaceae és Rhoipteleaceae családokat tartalmazta, a Myricales rendbe pedig a többi család (és a Balanops) tartoztak. Azért kellett megváltoztatni ezt a rendszert, mert az így meghatározott Myricales rend parafiletikusnak bizonyult a másik két csoporttal együtt.

Az APG II-rendszerben még opcionálisan a Juglandaceae-ről leválasztható Rhoipteleaceae-t az APG III-rendszerben véglegesen a Juglandaceae-be olvasztották.

A modern molekuláris rendszertan a renden belül a következő kapcsolatokat tárta fel:

Jegyzetek

Fordítás

Források

További információk 
 Missouri Botanical Gardens: Fagales
 A Királyi Botanikus Kertek listája: Fagales

 
Növényrendek